

Lokalizacje

Niemcy 
 Schechen – dzielnica gminy Münsing w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Tölz-Wolfratshausen
 Schechen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim